7-я стрелковая дивизия (7-я стрелковая Эстонская Таллинская Краснознамённая дивизия; формирования 1941 года) — пехотное соединение в составе Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История дивизии 
Сформирована 27 декабря 1941 года, согласно Постановлению ГКО от 18 декабря 1941 года, в Камышлове Свердловской области.

Личный состав дивизии был укомплектован бывшими солдатами и офицерами 22-го Эстонского территориального стрелкового корпуса (сформирован на базе войсковых частей эстонской армии), жителями Эстонской ССР, мобилизованными в Красную Армию, а также эстонцами, проживавшими в СССР до 1940 года, советскими партийными работниками, эвакуировавшимися в начале войны вглубь Советского Союза и служащими истребительных батальонов, сформированных летом 1941 года из добровольцев-жителей Эстонии. По состоянию на май 1942 года в дивизии было 88,8 % эстонцев и 9,9 % русских, остальные — шведы, евреи и представители других национальностей.

В действующей армии с 7 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года.

После принятия присяги 14 марта 1942 года, дивизия была направлена в Подмосковье на обучение и 19 октября 1942 года, в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса выехала в распоряжение командующего войсками Калининского фронта. Первый эшелон дивизии из Егорьевска выехал вечером 19 октября и прибыл на станцию Торопец вечером 3 ноября 1942 года. Участвовала в освобождении Великих Лук, Невеля, Нарвы, Тарту, принимала участие в Таллинской наступательной операции, освобождении острова Сааремаа и ликвидации Курляндской группировки врага. Действиями именно этой дивизии окончательно была освобождена Эстония (бои на полуострове Сырве).

28 июня 1945 года преобразована в 118-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Подчинение

Состав 
 27-й стрелковый Эстонский ордена Кутузова полк (в/ч 11040)
 300-й стрелковый полк (в/ч 28634)
 354-й стрелковый полк (в/ч 62851)
 23-й артиллерийский ордена Суворова полк (в/ч 62018)
 45-й отдельный танковый полк «За Советскую Эстонию»
 761-й артиллерийский полк
 183-й отдельный миномётный дивизион
 283-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (в/ч 92404)
 36-й отдельный сапёрный батальон (в/ч 21431)
 118-й отдельный батальон связи
 312-й отдельный пулемётный батальон
 482-я отдельная разведывательная рота (в/ч 21537)
 149-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО
 70-я отдельная рота химической защиты
 39-я автотранспортная рота
 86-й отдельный медико-санитарный батальон
 326-я полевая хлебопекарня
 966-й дивизионный ветеринарный лазарет
 806-я (1816-я) полевая почтовая станция
 1604-я (1295-я) полевая касса Государственного банка

Командный состав

Командиры 
 27 декабря 1941 года — полковник Кангер, Карл Карлович
 7 июня 1942 года — генерал-майор Пэрн, Лембит Абрамович (с октября 1942 года командир 8-го стрелкового корпуса)
 30 сентября 1942 года — полковник  (назначен 10 сентября)
 6 января 1943 года — полковник (с 5 октября 1944 года — генерал-майор) Алликас, Карл Адамович (до 9 мая 1945 года)

Начальники штаба 
 декабрь 1941 — майор А. Ю. Фельдман
 сентябрь 1942 — полковник К. А. Алликас
 сентябрь 1943 — полковник

Дивизионные комиссары 
 А. Ю. Сипсакас, военком дивизии
 полковник , ранее полковой комиссар, позже комиссар 8-го стрелкового корпуса
 подполковник , начальник политотдела, комиссар с 10 сентября 1942 года (ранее был старшим батальонным комиссаром)
 майор О. М. Штейн

Начальники отделов и отделений 
 подполковник , начальник политотдела, заместитель командира по политчасти
 полковник О. Ю. Муллас, заместитель командира по строевой части
 полковник К. А. Алликас, начальник 1-го (оперативного) отделения
 полковник И. И. Дылев, начальник 1-го (оперативного отделения)
 капитан , начальник 2-го (разведывательного) отделения
 сержант государственной безопасности А. А. Клемент, начальник Особого отдела дивизии
 майор , начальник отдела связи
 майор А. Саар, начальник медицинской службы
 капитан А. Тиганик, начальник технической службы
 капитан Р. К. Мартма, начальник службы химзащиты, начальник штаба 23-го артиллерийского полка
 лейтенант государственной безопасности П. Саламатин, начальник отдела шифрования
 старший лейтенант О. Михельсон, начальник отделения личного состава
 подполковник И. Ю. Мяэ, командующий артиллерией
 подполковник (позже полковник) К. И. Ару, командующий артиллерией
 полковник З. Я. Ресков, командующий артиллерией
 майор В. Ю. Яэк, начальник штаба артиллерии
 майор , начальник тыла
 полковник А. Ю. Ломбак, начальник тыла
 майор , начальник тыла
 подполковник (позже полковник) Р. Ю. Паавел, начальник тыла
 Ф. О. Куду, ответственный за физическую подготовку

Награды 
 22 октября 1944 года — почётное наименование «Таллинская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 0338 от 22 октября 1944 года в ознаменование одержанной победы и за отличие в боях при освобождении Таллина;
 16 декабря 1944 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Сарема (Эзель) и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 27-й стрелковый Эстонский ордена Кутузова полк
 23-й артиллерийский ордена Суворова (II степени) полк

Отличившиеся воины дивизии 
  Аллик, Август Августович, младший лейтенант, командир взвода разведки 300-го стрелкового полка.
  Кундер, Якоб Мартинович, лейтенант, командир 1-й стрелковой роты 300-го стрелкового полка.

Примечания

Литература 
 Allikas, Karl; Harri Lessel (1974). «Meie seitsmes» — 7. eesti laskurdiviisi sünniloost ja võitlusteest. Tallinn: Eesti Raamat. pp. 176 lk. Raamatukoi otsing
 Паульман Ф. И. В боях за Великие Луки. — Таллин: Ээсти раамат, 1973
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах — М.: Воениздат, 1987.

Ссылки 
 Справочник военно-патриотического клуба «Память»
 7-я стрелковая дивизия 2-го формирования
 О боевом пути 8-го стрелкового корпуса
 7 стрелковая дивизия на сайте "Память народа
 118-я гвардейская Эстонская Таллинская Краснознаменная стрелковая дивизия

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Эстонские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Стрелковые дивизии СССР